

Patronyme 

 Olivier Lugon (1962 -), historien de l'art suisse.

Toponyme 
 Lugon-et-l'Île-du-Carnay, commune de Gironde.